Клодель, Вероника (род. 1966) — бывшая французская лыжница и биатлонистка.
 Клодель, Дельфин (род. 1996) — французская лыжница.
 Клодель, Камилла (1864—1943) — французская художница, скульптор, ученица Огюста Родена, сошедшая с ума.
 Клодель, Поль (1868—1955) — французский поэт, драматург, религиозный писатель. Младший брат Камиллы.
 Клодель, Филипп (род. 1962) — французский кинорежиссёр и писатель (жанры: драма, саспенс)

Другое 
 Камилла Клодель, 1915
 Камилла Клодель (фильм)
 «Девочка и Клодель» — книга Анны Минаковой.
 Лицей Клодель — частная школа в г. Оттава